Klimbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Klimbacher (* 1985), österreichischer Sänger
 Sven Klimbacher (* 1981), österreichischer Eishockeyspieler